Kazimierz Albin Sokołowski (1762-1837) – starosta inowrocławski
 Kazimierz II Sokołowski (ur. 1892) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kaw. OOP oraz Złotym i Srebrnym KZ, dowódca Poznańskiej Brygady ON
 Kazimierz III Sokołowski (ur. 1892) – kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, oficer Dowództwa KOP
 Kazimierz IV Sokołowski (ur. 1895) – major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Złotym KZ, oficer DOK III
 Kazimierz Sokołowski (1908-1998) – polski hokeista, olimpijczyk
 Kazimierz Sokołowski (ur. 1963) – polski piłkarz
 Kazimierz Sokołowski (ur. 1942) – działacz społeczny i gospodarczy, radny Wrocławia, hetman Bractwa Kurkowego, inżynier elektronik, taternik i grotołaz

Przypisy